Холдин Джериан Грант (; род. 9 октября 1992 года, Силвер-Спринг, штат Мэриленд, США) — американский профессиональный баскетболист, в последнее время выступавший за клуб НБА «Вашингтон Уизардс». Играл за студенческую команду «Нотр-Дам Файтинг Айриш». Он был выбран на драфте НБА 2015 года в первом раунде под общим 19-м номером командой «Вашингтон Уизардс».

Профессиональная карьера

Нью-Йорк Никс (2015—2016) 
Грант был выбран под 19-м номером на драфте НБА 2015 года командой «Вашингтон Уизардс». «Вашингтон» сразу же обменял Гранта вместе с двумя будущими выборами во втором раунде драфта на Келли Обри в «Атланту Хокс», а та в свою очередь обменяла его в «Нью-Йорк Никс» на Тима Хардуэйа младшего. Позже он присоединился к «Никс» для участия в Летней лиге НБА 2015 года, где в 5 играх в среднем набирал по 11,8 очков, делал 3,2 подбора и 4,8 результативных передач. 30 июля 2015 года он подписал контракт новичка с «Никс». Последние 6 игр регулярного чемпионата сезона 2015/2016 он провёл в стартовом составе «Никс», а 10 апреля 2016 года установил личный рекорд результативности, набрав 19 очков в матче против «Торонто Рэпторс».

Личная жизнь 
Джериан — сын известного в прошлом баскетболиста НБА Харви Гранта, отыгравшего 11 лет за такие команды, как «Вашингтон Уизардс», «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Филадельфия Севенти Сиксерс». У Джериана есть три брата Джерай, Джерами и Джаелин. Также дядей Джериана является четырёхкратный чемпион НБА Хорас Грант.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Джи-Лиге

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 Профиль Джериана Гранта в университете Нотр-Дам
 Джериан Грант на сайте draftexpress.com

Баскетболисты США
Игроки «Нотр-Дам Файтинг Айриш» (баскетбол)
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Орландо Мэджик»
Игроки «Кэпитал-Сити Гоу-Гоу»
Игроки «Вашингтон Уизардс»